Села:
 Волосянка — Закарпатська область, Ужгородський район
 Волосянка — Львівська область, Стрийський район
Курорт:
 Волосянка — гірськолижний курорт у Львівській області

Див. також 
 Волосянка-Закарпатська